Roslund ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Roslund (* 1961), schwedischer Journalist und Krimiautor
 Lennart Roslund (* 1946), schwedischer Segler
 Nell Roslund (1887–1975), schwedisch-schweizerische Malerin, Musikerin, Schriftstellerin und Kunstsammlerin, siehe Nell Walden